Polskie Towarzystwo Legislacji
 Polskie Towarzystwo Lekarskie
 Polskie Towarzystwo Leśne
 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze